La verità – novella di Luigi Pirandello, scritta nel 1912
 La Verità – rivista fondata da Nicola Bombacci nel 1936
 La verità – film diretto da Henri-Georges Clouzot del 1960
 La verità – spettacolo teatrale di Maurizio Nichetti 
 La veritaaaà – film di Cesare Zavattini del 1982
 La verità – programma televisivo condotto da Marco Balestri su Canale 5 nel 1990
 La Verità – quotidiano fondato da Maurizio Belpietro nel 2016
La Verità – dipinto di Jules Joseph Lefebvre

Musica 
 La verità – singolo di Povia del 2010
 La verità – singolo di Brunori Sas del 2016
 La verità – singolo di Vasco Rossi del 2018
 La verità – singolo di Cosmo del 2022
 La verità/Senze te io me moro – singolo di Paul Anka del 1965
 Amorevole/La verità – singolo di Mina del 1959
 Mais Oui!/La verità – singolo di Betty Curtis del 1959